Кевин Рипл () — американский композитор. Пишет музыку в основном для компьютерных игр. Музыкой начал заниматься в возрасте шести лет, в школьные годы играл в разных группах и оркестрах. Первой серьёзной коммерческой работой Кевина Рипла является работа над саундтреком известной компьютерной игры Unreal Tournament 2003, разрабатываемой компанией Epic Games. Впоследствии почти все игры Epic Games содержали музыку Кевина Рипла. Так как Рипл был занят созданием музыки для Gears of War, то саундтрек Unreal Tournament 3 создавался другими композиторами. Однако 3 композиции из игры всё же принадлежат авторству Рипла. Заметной чертой Рипла, в отличие от большинства композиторов, является возможность бесплатно скачать всю написанную им музыку с его сайта.

Дискография 
 Aliens: Colonial Marines
 City of Villains
 Dead to Rights (дополнительная музыка)
 Gears of War
 Huxley
 Nancy Drew (дополнительная музыка)
 New Legends (дополнительная музыка)
 NICKTOONS Movin'
 Pitfall — The Lost Expedition (дополнительная музыка)
 Shrek 2: The Game
 Shrek SuperSlam (дополнительная музыка)
 Strike Force
 Twisted Metal: Black (дополнительная музыка)
 Unreal Championship 2
 Unreal Tournament 2003
 Unreal Tournament 2004
 Unreal Tournament 3

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт композитора
 Кевин Рипл на сайте Game-OST
 
 

Композиторы музыки для компьютерных игр